Acanthohamingia är ett släkte av skedmaskar. Acanthohamingia ingår i familjen Bonelliidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Acanthohamingia